Бангладеш участвует во всех летних Олимпийских играх начиная с 1984 года. Всего в Играх участвовали 49 представителей данной страны (35 мужчин и 14 женщин), выступавших в соревнованиях по гольфу, лёгкой атлетике, плаванию, спортивной гимнастике, стрельбе и стрельбе из лука. Наиболее крупная делегация (7 спортсменов) представляла Бангладеш на Играх в Рио-де-Жанейро. В зимних Олимпийских играх Бангладеш ни разу участия не принимал. Олимпийский комитет Бангладеш был основан в 1979 году, а зарегистрирован в МОК в 1980

Бангладеш — самая густонаселённая страна, которая к настоящему времени не выиграла ни одной медали на Олимпиадах. Страна имеет возможность посылать своих спортсменов на Олимпийские игры, в основном, благодаря полученным уайлд-кард.

Таблица медалей

Летние Олимпийские игры

См. также 
 Список знаменосцев Бангладеш на Олимпийских играх
 Бангладеш на Играх Содружества

Примечания

Ссылки 
 Статистика  на sports-reference.com
 Бангладеш на сайте Международного олимпийского комитета
 Национальный Олимпийский комитет Бангладеш